Шарп () — англійське прізвище. Відомі носії:
 Річард Боудлер Шарп (1847—1909) — англійський зоолог і орнітолог.
 Вільям Шарп (1934) — американський економіст, лауреат Нобелівської премії (1990).
 Джин Шарп (1928—2018) — американський громадський діяч і політолог.
 Кессі Шарп — канадська фристайлістка.
 Кіррілі Шарп — австралійська тенісистка.
 Патрік Шарп (1981) — канадський хокеїст.
 Філліп Шарп (1944) — американський генетик та молекулярний біолог, лауреат Нобелівської премії (1993).

Географічні об'єкти 
 Шарп — округ в штаті Арканзас, США.
 Шарп — одна із вершин (3000 м), хребта Сентінел гірської системи Елсворт, Антарктида

Інше 
 5426 Шарп — астероїд головного поясу

Англійські прізвища